Con el apellido Sansovino se conocen diferentes personajes italianos renacentistas:

Andrea Sansovino, escultor y arquitecto (1460-1529);
Francesco Sansovino, intelectual (1521-1586); o
Jacopo d'Antonio Sansovino, pintor, arquitecto y escultor (1486-1570).